KMK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Makabana (Congo)
 KMK – Kombinat Metallurgico di Kuzneck, Novokuzneck (Russia)